Премьер-министр Японии (, дословно: «Управляющий министр Кабинета») — глава правительства Японии. Представлен список премьер-министров Японии с момента учреждения этого поста в 1885 году до настоящего времени — в девизы правления Мэйдзи (1868—1912 годы), Тайсё (1912—1926 годы), Сёва (1926—1989 годы), Хэйсэй (1989—2019 годы) и Рэйва (с 2019 года). Указаны также исполняющие обязанности премьер-министра.

С целью унификации все имена в списке приводятся в «японском» порядке — фамилия, затем имя. Военнослужащие во главе кабинетов указаны как независимые политики, поскольку не являлись в качестве премьер-министров представителями армии или флота. По возможности приводятся титулы (в европеизированном виде) системы кадзоку (учреждённой в 1884 году и прекратившей существование в 1947 году), а также воинские звания премьер-министров, являвшихся военнослужащими на действительной службе. Кроме того, указана принадлежность к гэнро, девяти неофициальным советникам императора, «отцам-основателям» современной Японии. В случае, когда премьер-министр получил повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый срок полномочий. Использованная в первом столбце нумерация является условной; также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий.

До принятия Конституции Мэйдзи в 1890 году, а также в соответствии с нею до 1947 года, премьер-министр получал мандат от императора, не будучи конституционно зависим от парламента. В соответствии с Конституцией 1946 года, вступившей в силу в 1947 году, мандат на формирование правительства получает лидер партии, победившей на выборах в Палату представителей японского парламента. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры, до 1947 года они показаны курсивом как не связанные непосредственно с формированием кабинета и отнесены к периоду работы правительства в соответствии с датой их проведения (при этом столбец не заполняется, если в период работы правительства выборы не проводились).

До учреждения поста премьер-министра в 1885 году в Японии в VII—XIX веках существовал пост  — должность главы императорского правительства, наивысшая должность главного государственного ведомства — Высшего Государственного Совета (дайдзёкана). В историографии часто переводится также как «Главный министр» или «Премьер-министр».

Назначение на должность 
Согласно действующей конституции кандидат на пост премьер-министра Японии избирается обеими палатами Парламента. Если Палата представителей и Палата советников выбирают одно и то же лицо, то Император Японии назначает его на пост премьер-министра (конституция не предусматривает возможности отклонения императором предложенной кандидатуры). Если нижняя и верхняя палаты парламента изберут разных кандидатов на пост премьер-министра, то должна состояться согласительная процедура. Если она не даёт результата, то решение Палаты представителей становится решением Парламента.

Официальная резиденция премьер-министра Японии 

Резиденция премьер-министра Японии, расположенная в токийском районе Тиёда, называется «Кантей» (). Она была введена в эксплуатацию в апреле 2002 года и представляет собой пятиэтажное здание, в котором премьер-министр, главный секретарь кабинета и заместители секретаря кабинета выполняют свои повседневные обязанности, проводятся важные заседания кабинета, осуществляется приём иностранных лидеров, и где располагается национальный центр кризисного управления.

Расположенная рядом историческая резиденция премьер-министра была построена в 1929 году по инициативе премьер-министра барона Танаки Гиити и в настоящий момент реконструирована в жилой комплекс премьер-министра. Здание, называемое «Котей» (), двухэтажный особняк, было спроектировано под влиянием стиля ар-деко.

Список премьер-министров Японии

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт премьер-министра Японии и его кабинета
 Список премьер-министров Японии на официальном сайте премьер-министра Японии и его кабинета
 Список руководителей Японии (архивная копия 2020-03-21)

 
Япония
Премьер-министры